Валерий Николаевич Кра́вченко:
 Георгий (Кравченко) (в миру Валерий Николаевич Кравченко; род. 1971) — епископ РПЦЗ (Агафангела), архиепископ Кишинёвский и Молдовский.
 Кравченко, Валерий Николаевич (род. 1947) — политик, депутат Государственной думы 4—6 созывов.